Lohfeldgraben ist ein Gewässername:

 Lohfeldgraben (Bubesheimer Bach), linker Zufluss des Bubesheimer Bachs westlich von Großkötz, Gemeinde Kötz, Landkreis Günzburg, Bayern
 Lohfeldgraben (Erlbacher Bach), linker Zufluss des Erlbacher Bach (zum Kirnberger Mühlbach, zur Tauber) nach Horabach, Gemeinde Neusitz, Landkreis Ansbach, Bayern
 Lohfeldgraben (Schleifgraben), linker Zufluss des dort noch Seebach genannten Schleifgrabens (zum dort noch Brettach genannten Wallhausener Weidenbach) in Gailroth, Gemeinde Schnelldorf, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Lochfeldgraben